Musée des civilisations peut désigner :

 le musée des civilisations asiatiques ;

 le musée des civilisations anatoliennes ;

 le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

 le musée des civilisations de Saint-Just-Saint-Rambert ;

 le musée canadien des civilisations, rebaptisé musée canadien de l'histoire.